Palit steht für
 eine alternative Bezeichnung für Diphosgen
 eine Ortschaft auf der kroatischen Insel Rab, siehe Palit (Kroatien)
 Palit Microsystems – ein taiwanischer Grafikkartenhersteller

Palit ist der Familienname folgender Personen:
 Nitai Palit (1923–1990), indischer Regisseur